Dies ist die Liste der Bürgermeister der Gemeinde Delfzijl in der niederländischen Provinz Groningen bis zu ihrer Auflösung zum 1. Januar 2021.

!
Delfzijl